Алмаші — поширене прізвище угорського походження:

 Золтан Гаврилович Алмаші (1975) — український композитор.
 Золтан Алмаші (1976) — угорський шахіст.

Угорські прізвища